De UEFA Super Cup 2010 was de 36e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 27 augustus 2010 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2009/10; Internazionale en de winnaar van de eerste editie om de UEFA Europa League 2009/10; Atlético Madrid. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II te Monaco.

Wedstrijddetails

Zie ook
Internazionale in het seizoen 2010/11

Europacupvoetbal 2009/10
Supercup voetbal in 2010
UEFA Super Cup
FC Internazionale Milano
Atlético Madrid
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco